Albon (Droma), municipi francès, al departament de la Droma.
 Comtat d'Albon, jurisdicció feudal de la regió de Viena (Viennois) i Grenoble.
 Albon-d'Ardèche, municipi francès al departament de l'Ardecha.